Johannes Nepomukkapel (Ool)
 Nepomukkapel (Boxmeer)
 Johannes van Nepomukkapel (Leverkusen)